Langon (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Langon (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Langon (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Langon (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary